Araguaimujo peut désigner :

Toponymes

le caño Araguaimujo, l'un des défluents de l'Orénoque dans son delta.
 Araguaimujo : capitale de la paroisse civile de Santos de Abelgas de la de la municipalité d'Antonio Díaz dans l'État de Delta Amacuro.